Аи́р:

Ботаника.
 Аир (Acorus) — род травянистых растений из семейства Аирные (Acoraceae), произрастающих в сырых местах или на мелководьях.
 Аир обыкновенный (Acorus calamus) — типовой вид этого рода.
География.
 Аир — плато в Африке.
 Аир — озеро в Казахстане.
 Аир — река в России, протекает в Свердловской области, Республике Башкортостан, Челябинской области.
Кино.
 «Аир» — художественный фильм 2009 года польского режиссёра Анджея Вайды.
Аббревиатура.
 АИР — семейство самолётов А. С. Яковлева.
 АИР — нереализованный проект Арабской Исламской Республики в составе Туниса и Ливии.
 АИР — артиллерийская инструментальная разведка.